Moutonnée steht für:
 Moutonnée Lake, See auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Moutonnée Valley, Tals auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Rundhöcker (französisch Roches moutonnées)